W Bułgarii
 Madan – miasto
 Madan – gmina

 W Syrii
 Madan – miasto
 Madan – poddystrykt

 W Dubowie 
 piec - piec kaflowy